Harry Gerlach kan syfta på:

 Harry Gerlach (1895–1982), svensk militär
 Harry Gerlach (1927–1995), tysk författare och hembygdsforskare